Maldon – miasto w hrabstwie Essex (Anglia)
 Maldon (dystrykt) – dystrykt hrabstwa Essex (Anglia)
 Okręg wyborczy Maldon
 Maldon – miejscowość w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Maldon – miejscowość w Australii, w stanie Wiktoria